Magdalena Fręch era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Wang Qiang.

In finale Coco Vandeweghe ha sconfitto Bernarda Pera con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

  Clara Tauson (quarti di finale)
  Bernarda Pera (finale)
  Varvara Gračëva (primo turno)
  Magdalena Fręch (quarti di finale)

 Viktorija Golubic (secondo turno) 
 Wang Xiyu (ritirata) 
 Greet Minnen (primo turno) 
 Kamilla Rachimova (primo turno)

Wildcard 

  Ashlyn Krueger (primo turno)
  Lulu Sun (primo turno)
  Clara Tauson (quarti di finale)

 Taylor Townsend (quarti di finale) 
 Coco Vandeweghe (campionessa)

Protected ranking 

  Varvara Flink (primo turno)

Qualificate 

  Kayla Day (primo turno)
  Eva Lys (secondo turno)

 
  Katrina Scott (semifinale) 
  Kateryna Volodko (primo turno)

Lucky loser 

  Moyuka Uchijima (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Thoreau Tennis Open 2022